Denumirea de Sovata se poate referi la:
 Sovata, oraș în România;
 Sovata, sat în regiunea Veliko Tărnovo, Bulgaria.